Krigsråd kan have flere betydninger

1. Møde af officerer som sammenkaldes for at uddelegere ansvaret for en krigerisk handling
2. Ældre betegnelse for embedsmænd i krigsministerier. Er også anvendt som ærestitel.

Titler
Militær